Géomètre peut désigner :

Profession 
 Le géomètre-topographe ou topographe, professionnel qui pratique la topographie.
 Le géomètre-expert, personne exerçant un métier qui consiste à établir différentes mesures touchant les propriétés foncières.
 L'arpenteur-géomètre, au Québec, officier public expert des limites de propriété et professionnel de la géomatique.

Publication 
 Géomètre, magazine professionnel français des géomètres.

Patronyme 
 Jean Géomètre, écrivain byzantin, né vers 935, mort vers l'an 1000.

Zoologie 
 Un géomètre est un papillon de la famille des Geometridae.